Иван Сотников: Сотников, Иван Владимирович (1908—1988) — советский писатель, переводчик.
 Сотников, Иван Николаевич (1913—2004) — советский гребец.